Laretia acaulis är en flockblommig växtart som först beskrevs av Antonio José Cavanilles, och fick sitt nu gällande namn av John Gillies och William Jackson Hooker. Laretia acaulis ingår i släktet Laretia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
acaulis